

Sigle 
Parigi-Brest-Parigi – gara ciclistica che si disputa tra Parigi e Brest
Penicillin Binding Protein, termine inglese per le Proteine leganti la penicillina – proteina batterica
Picture by picture – soluzione multimediale per TV e monitor
Play By Post – tipologia di gioco di ruolo che si svolge interamente su forum
Python Browser Poseur – tool informatico

Codici 
PBP – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Punta Islita (Costa Rica)
pbp – codice ISO 639-3 della lingua badyara

Informatica 
PBP – formato di file per PlayStation

Politica 
People Before Profit - partito politico irlandese e nordirlandese